Simmel:
 Georg Simmel (1858–1918), filósofo e sociólogo alemão
 Johannes Mario Simmel (1924–2009), escritor austríaco
 Paul Simmel (1887–1933), pintor e caricaturista alemão

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos